Anniversar (Plural: Anniversarien) bezeichnet:

 einen Gedenktag
 eine Jahrzeit
 ein Jahrzeitbuch